Klepperle ist eine schwäbische Bezeichnung für diese Gegenstände:
 Milchwächter, ein Hilfsmittel zum Kochen von Milch
 Klepperlehölzer, Musikinstrumente und Karnevalsutensilien
und für bestimmte Eisenbahnstrecken:
 die ehemalige Hohenstaufenbahn Schwäbisch Gmünd–Göppingen
 die Obere Kochertalbahn Gaildorf–Untergröningen